Грифид ап Гвенвинвин (; до 1216—1286/87) — валлийский правитель южной части Поуиса, сын Гвенвинвина ап Оуайна.

Биография 
Грифид был старшим из сыновей правителя Поуиса Гвенвинвина ап Оуайна и его жены Маргарет Корбет. Гвенвинвин был изгнан из своих владений князем Гвинедда Лливелином ап Иорвертом и умер в Англии в 1216 году. Грифид вырос в изгнании. Он унаследовал английские владения матери, получил часть отцовских земель от Лливелина и пожалования от короля Англии Генриха III. В 1241 году король заставил сына Лливелина подчиниться; одним из условий договора стало возвращение Грифиду родовых владений. Грифид заплатил за это Генриху 300 марок и принёс ему вассальную присягу.

В последующие годы регулярно начиналась война между Гвинеддом и английской короной. Грифид в этой войне сначала поддерживал Генриха III, из-за чего его валлийские владения были конфискованы Лливелином ап Грифидом (1257 год). Грифид бежал в Англию. Вскоре началась его тяжба с кузеном, Томасом Корбетом, из-за наследства. Король не поддержал Грифида, а потому последний присягнул на верность Лливелину. Он получил назад часть своих земель в Поуисе, но потерял все английские владения. Это положение дел было зафиксировано в договоре, заключённом в Монтгомери в 1267 году. В 1274 году Грифид оказался замешан в заговоре Давида — брата Лливелина, который хотел захватить власть в Гвинеде, а своим союзникам обещал расширить их владения. Заговор был раскрыт, Грифид бежал в Англию, его владения были разграблены Лливелином. Его вражда с князем Гвинедда дала новому королю Англии Эдуарду I повод, чтобы вмешаться во внутренние дела Уэльса и в конце концов полностью завоевать эту страну (1282 год). Грифид поддержал Эдуарда и в награду получил весь Поуис; он правил этим регионом уже не как валлийский князь, а как английский феодальный барон.

В 1283 году Грифид был в числе судей, приговоривших Давида ап Грифида к жестокой казни через повешение, потрошение и четвертование. Он умер в 1286 или 1287 году.

Семья 
Грифид ап Гвенвинвин был женат на Гевизе, дочери Джона ле Стрейнджа. В этом браке родились по крайней мере шестеро сыновей и одна дочь (все они пережили отца). Старший сын, Оуэн, по названию одного из своих владений именовался Оуэн де ла Поль. Через его дочь Гевизу власть над Поуисом перешла к Джону Черлтону, 1-му барону Черлтону.

Родословная 

</center>

Правители королевства Поуис